Д’Юрвиль — остров в Новой Зеландии.
 Д’Юрвиль — остров в архипелаге Жуэнвиль, у берегов Антарктиды.
 Дюмон д’Юрвиль — французская научная антарктическая станция.

См. также 
 Дюмон-Дюрвиль, Жюль-Сезар Себастьен — французский путешественник.